Ehemaliges Rathaus ist die Bezeichnung folgender Gebäude:
 Ehemaliges Rathaus Birkesdorf
 Ehemaliges Rathaus (Brugg)
 Ehemaliges Rathaus Burtscheid (Neubad)
 Ehemaliges Rathaus (Horkheim)
 Ehemaliges Rathaus (Neckargartach)
 Ehemaliges Rathaus (Sontheim)
 Ehemaliges Rathaus von Vlamertinge

Siehe auch:
 Liste von Rathäusern
 Altes Rathaus